Flash GAMM — международная конференция, посвящённая социальным, мобильным и flash-играм.

Краткий обзор 
Проводится с конца 2008 года.

Организатором конференции выступает компания Absolutist Ltd. — разработчик казуальных игр. Визитной карточкой компании является игра Bubble Shooter.

Целевая аудитория конференции — профессиональные разработчики игр, независимые разработчики и фрилансеры, художники и аниматоры, продюсеры, издатели и потенциальные инвесторы, представители игровых порталов и все, кто связан с игровой индустрией.

По уже сложившейся традиции Flash GAMM проводится ежегодно в мае (Россия, г. Москва) и декабре (Украина, г. Киев).

Доклады 
Основные темы докладов посвящены разработке игр на различные платформы, от идеи до выпуска продукта, его продвижения и поддержки. Темы можно разделить на несколько категорий:
 разработка игр (flash, social, iPhone/iPad, Android, 3D, HTML5, Unity, портирование);
 графика и анимация (стилистика в играх, анимация спецэффектов, разработка персонажей, игровые интерфейсы);
 монетизация (различные способы монетизации в играх, платежные системы, конверсии, реклама в играх, офферы);
 менеджмент (управление проектами, управление командой разработки, продвижение игр и др.);
 издательство (iOS маркет, Google Play, Facebook, ВКонтакте, Мой Мир, Mail.Ru и другие соц сети, игровые онлайн порталы).

Также помимо лекций, проводятся круглые столы с ведущими представителями индустрии.
По давно сложившейся традиции, программа Flash GAMM предусматривает проведение таких мероприятий, как:

— лекции и мастер-классы 
— конкурс игр 
— rейм-линч 
— бизнес-встречи 
— speed game dating и многое другое.

Проекты конференции 
Помимо докладов и круглых столов есть несколько проектов, которые предназначены для продвижения и развития своих игровых продуктов.

 Конкурс игр является уже традиционной составляющей каждой конференции Flash GAMM! В конкурсе принимают участие как социальные, мобильные и flash-игры, так и игры на платформах HTML5, iOS и Android. Конкурс ставит своей целью не только дать возможность показать своё творение игровой индустрии и выиграть ценные призы, но и помочь издателям и инвесторам найти новые интересные игры и талантливых разработчиков. Церемония награждения является финальным аккордом мероприятия, на котором происходит торжественное вручение наград и призов.
 Speed Game Dating (SGD) — это встреча разработчиков и издателей. SGD разделен на 3 секции — flash, social и mobile. Встреча происходит по следующей схеме: разработчики сидят с одной стороны стола, а издатели находятся с другой. Всего дается три минуты на каждое знакомство. За это время, разработчики показывают свои игровые проекты издателям. После сигнала модератора, издатели по часовой стрелке переходят к следующим разработчикам. Таким образом за минимальное время издатели знакомятся с максимальным количеством разработчиков и потом продолжают общение на конференции. В основу данного проекта был положен принцип Speed Dating.
  Гейм-линч — это особая составляющая мероприятия в формате круглого стола, на котором эксперты игровой индустрии обсуждают представленные игры в разрезе: геймдизайн, юзабилити, графика, выделяют основные достоинства и недостатки, а также ищут пути устранения последних. Формат Гейм-линч удобен и полезен для разработчиков, показывающих прототип своей игры на ранних этапах её создания.
 Стена вакансий — новый проект конференции, направленный на поиск сотрудников или работы непосредственно на самом мероприятии. Во время проведения конференции на специально отведенной площадке располагаются объявления о вакансиях от широкого круга компаний-участников. Все заинтересованные в трудоустройстве лица могут найти подходящую для себя вакансию и напрямую пообщаться с представителями той или иной компании.
 Блиц-доклады представляют собой отдельную сессию Flash GAMM, в рамках которой проходят 8-10 коротких докладов по пять минут каждый на различные тематики.
 Каталог разработчиков — это справочник издателей и разработчиков flash, социальных и мобильных игр. Информация размещается независимо от типа участия и абсолютно бесплатно. Каталог печатается в брошюре конференции. Его можно получить только на конференции в печатном виде.

Компании-участники 
С 2008 года в числе активных участников были следующие компании:
AlternativaPlatform, Avaloid, Adobe, Alawar Entertainment, ARCADIUM, Avocado Entertainment, Avallon Alliance, Arvara, Ac-code, ABBYY Language Services, CDNvideo, Casual Games Association, Crocus Modeller, Ciklum, Creara, DigitalHouse, Dengi Online, Encord, ePayService, FlashGD, Fortumo, Freetopay, Fresh Games, FlashGameLicense.com, Friends, Fedoit.com, Flexis, FirstHill Media, GameZHero, Gate2Shop, Gametop , G5 Games, GBN, Global Logic, Garbuz Games, GD-Team, Happy Artists, HBM, Hooligans Entertainment, Heroes, i-Jet Media, Immo games, IPTP Network, Interactive Lab, Ilogos, Jaludo, Johnny-K, KamaGames, Keiss Media, Kaisergames, King.com, LuckySoft, MyPlayCity, Mob Mentality, Marmalade, Mochimedia, Mail.ru, MoMinis, Nevosoft, Next Games, Official Human, OnlineGameStars.com, planBmedia, Pixonic, Progrestar, Playform, Play Flock, Rambler Игры, Rentabiliweb Siberia, RedBall Studio, RealGames Network, Rubar.ru, RTL Group, Spil Games, Social Vision, Shiny Tales, Strategic Music, Social Quantum, Stella Games, Skazka, Smokoko, 2pat.Pro Targeting, Toonbox, Topsoft, 6waves, Videomore, Vizor Interactive, Wyse Games, Wacom, Webgames, Wheemplay, Xitex, Xenao, Zaxarsearch.com, А-Так, Кто Все Эти Люди?,МояШкола.com, Одноклассники, Страна Призов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании Flash GAMM
 Официальный блог
 Официальный сайт компании-организатора Absolutist LTD
 Bubble Shooter — Absolutist LTD

СМИ о конфернеции Flash GAMM 
 MochiLand
 Inside Social Play
 Habrahabr.ru
 Weblancer.net
 Gamer.ru

Выставки электронных развлечений
Премии в области компьютерных игр